Sarva kan syfta på följande platser:

Finland 

 Sarva (ö i Finland), Birkaland, Övre Birkaland, 

Robotskapade Finlandförgreningar